Das Dameneinzel der Australian Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Titelverteidigerin war Nancye Bolton, die erneut das Endspiel erreichte und sich gegen Joyce Fitch mit 6:4 und 6:4 durchsetzte. Für Bolton war es nach 1937 und 1940 der dritte Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1946